FLW est un sigle qui peut désigner :
 Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, un fonds pour l'insertion durable dans un habitat de qualité, énergétiquement performant et respectueux du patrimoine existant.
 Frank Lloyd Wright, 

FLW est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Flores, un aéroport situé sur l'île de Flores, aux Açores, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports